Nu Lupi ou Had V74 est une étoile variable de type Mira Ceti de la constellation du Loup (Lupi). Selon les mesures annuelles de sa parallaxe par le satellite GAIA, elle se situerait à environ ~1000 années-lumière. Elle a été découverte en mai 2003 par les astronomes américains KAZAROVETS E.V et al. lors de la classification des étoiles du ciel profond de type variable de type Mira.

Articles connexes 
Étoile variable de type Mira

Objet du ciel profond

Notes et références 

Objet du catalogue 2MASS
Étoile variable
Objet du catalogue Gaia